Вергелес Анастасія Павлівна — українська актриса, співачка, модель, телеведуча, автор пісень.
 Вергелес Борис Єгорович — підполковник Армії УНР.
 Вергелес Віталій Вікторович, член національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу.
 Вергелес Микола Мартинович (1864 — після березня 1919) — командир полку Дієвої армії УНР.
 Вергелес Тетяна Володимирівна — українська журналістка, головний редактор Інформаційної агенції ZIK (з 2015).

Див. також 
 Вергеліс
Прізвища